Igreja Matriz de São Pedro pode referir-se a:

No Brasil
 Igreja Matriz São Pedro (Gramado) — Rio Grande do Sul

Em Portugal
 Igreja Matriz de São Pedro (Terena) — em Terena, concelho  do Alandroal, distrito de Évora
 Igreja Matriz de São Pedro (Faro) — em Faro
 Ermida de Nossa Senhora do Rosário (Corval) — concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora
 Igreja de São Pedro (Tourém) — concelho de Montalegre, distrito de Vila Real
 Igreja Matriz de Molelos — concelho de Tondela, distrito de Viseu
 Igreja de São Pedro (Sertã) — distrito de Castelo Branco
 Igreja de São Pedro (Santa Comba de Vilariça) — concelho de Vila Flor, distrito de Bragança

Desambiguação